Foucherans (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Foucherans (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté